Poppenweiler ist der Name folgender Orte:

 Poppenweiler (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen im Landkreis Ansbach, Bayern
 Poppenweiler (Ludwigsburg), Ortsteil der Stadt Ludwigsburg im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg